Inquisivi kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Provincia Inquisivi, provins, La Paz, 
 Inquisivi (ort i Bolivia), La Paz, 

Robotskapade Boliviaförgreningar